San Marcos bezeichnet

in Argentinien:
 San Marcos (Salta), Ort in der Provinz Salta

in Bolivien:
 San Marcos (Incahuasi), Ort im Departamento Chuquisaca

in Belize:
 San Marcos (Belize), Ort im Toledo District

in Costa Rica:
 San Marcos (Costa Rica), Hauptstadt des Kantons Tarrazú, Provinz San José

in Ecuador:
 San Marcos (Quito), eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito

in El Salvador:
 San Marcos (El Salvador), Municipio im Departamento San Salvador

in Guatemala:
 San Marcos (Departamento), ein Departamento
 San Marcos (Guatemala), dessen Hauptstadt

in Honduras:
 San Marcos (Ocotepeque), Municipio im Departamento Ocotepeque
 San Marcos (Santa Bárbara), Municipio im Departamento Santa Bárbara

in Kolumbien:
 San Marcos (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento Sucre

in Mexiko:
 San Marcos (Guerrero), Stadt im Bundesstaat Guerrero
 San Marcos (Jalisco), Stadt im Bundesstaat Jalisco
 Isla San Marcos, eine Insel im Golf von Kalifornien
 Municipio San Marcos (Guerrero), Verwaltungseinheit des Bundesstaats Guerrero
 Municipio San Marcos (Jalisco), Verwaltungseinheit des Bundesstaats Jalisco

in Nicaragua:
 San Marcos (Nicaragua), Kleinstadt in der Provinz Carazo in Nicaragua

in Peru:
 San Marcos (Ancash), einen Ort in der Provinz Huari
 San Marcos (Cajamarca), Hauptort der Provinz San Marcos
 Provinz San Marcos, eine Provinz des Departamento Cajamarca

in Spanien:
 San Marcos - Monte do Gozo, einen Ort in Galicien
 San Marcos (Granada), einen Ort in der Provinz Granada
 San Marcos (Teneriffa), einen Ortsteil von Icod de los Vinos

in den USA:
 San Marcos (Kalifornien)
 San Marcos (Texas)
 Das spanische Fort Castillo de San Marcos National Monument in Florida

Siehe auch:
 São Marcos
 San Marco